Void:
 void — тип, спецификатор типа и ключевое слово в языках программирования Си, Си++, Java, C# и D
 Void — пятый полноформатный альбом группы De/Vision, выпущенный в 1999 году.
 Void — третий полноформатный альбом группы Stardown, выпущенный в 2014 году.
 Void — псевдоним Чихар, Аттила
Void Linux — независимый дистрибутив Linux

См. также 
 Void of silence